Orbus SA était une société holding française créée le .

Il est détenu à 19 % par le Crédit agricole, à 20 % par Ardian, à 40 % par la famille d'un particulier et à 21 % par Pierre Bellanger, le fondateur de Skyrock.

Historique 

En 2005, Orbus contrôle les radios Skyrock et Chante France, ainsi que la société Telefun.

En 2006, il a réalisé un résultat net de 4,6 millions d'euros.

Depuis 2007, il est contrôlé par la holding Nakama.

En 2010, la station Chante France est cédée au groupe HPI (également propriétaire de Évasion FM)

Avec Skyrock, Orbus couvre une population entre 30 et 40 millions d’habitants en 2010/2012 ; 

Le  la société Orbus est dissoute.

Notes et références 
 

Entreprise fondée en 1999
Entreprise des médias ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège à Paris
Entreprise disparue